Юре Шкифич (; род. , Задар, Югославия) — хорватский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
В сезоне 2013/2014 Шкифич выступал за «Кварнер 2010», в составе которого в 23 играх набирал 14,3 очка, 4,7 подбора, 2,2 передачи и 1,1 перехват.

В сентябре 2014 года стал игроком «Новосибирска», подписав контракт по схеме 1+1. В составе команды выиграл чемпионат Суперлиги 2014/2015.

Летом 2015 года новосибирский клуб продлил контракт с Юре ещё на год. В сезоне 2015/2016 Шкифич в среднем за матч набирал 15,2 очка, 8,6 подбора и 2 передачи. По окончании сезона Юре был признан «Лучшим лёгким форвардом» Суперлиги-1 дивизион.

В сентябре 2016 года перешёл в «Тварде Перники».

Достижения 
  Серебряный призёр чемпионата Польши: 2016/2017
  Серебряный призёр чемпионата Хорватии: 2009/2010
  Чемпион Суперлиги: 2014/2015

Статистика

Примечания 

Баскетболисты Хорватии
Игроки БК «Дубровник»
Игроки БК «Задар»
Игроки БК «Златорог»
Игроки БК «Кварнер 2010»
Игроки БК «Новосибирск»
Игроки БК «Тварде Перники»
Игроки БК «Сталь» Острув-Велькопольски
Игроки БК АЕК Ларнака
Игроки БК «Крка»
Игроки БК «Легия»